Mikazuki (dt. „Mond am 3. Tag; Mondsichel“) bezeichnet:
 ein japanischer Zerstörer der Kamikaze-Klasse (1905): Mikazuki (Schiff, 1906)
 ein japanischer Zerstörer der Mutsuki-Klasse: Mikazuki (Schiff, 1927)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Mikazuki (Hyōgo) (eingemeindet nach Sayō (Hyōgo))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Mikazuki (Han)
 ein Schwert der tenka-goken: Mikazuki Munechika

Mikazuki ist der Familienname folgender Personen:
 Mikazuki Akira (1921–2010), japanischer Rechtsgelehrter und Rechtsanwalt
 Taizō Mikazuki (* 1971), japanischer Politiker